Hallenhockey-Bundesliga 2020/21 steht für:

 Hallenhockey-Bundesliga 2020/21 (Damen)
 Hallenhockey-Bundesliga 2020/21 (Herren)